El término Vilarello puede hacer referencia a, entre otros:
 Vilarello (Cervantes), parroquia del concello de Cervantes.
 Vilarello (Dozón), lugar y parroquia del concello de Dozón.
 Vilarello (Láncara), parroquia del concello de Láncara.
 Vilarello da Cota, parroquia del concello de Villardevós.
 Vilarello (Lebruxo), lugar de la parroquia de Lebruxo, concello de Baralla.
 Vilarello (Sixirei), lugar de la parroquia de Sixirei, concello de Baralla.
 Vilarello (Donís), lugar de la parroquia de Donís, concello de Cervantes.
 Vilarello da Irexa, lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Cervantes.
 Vilarello do Río, lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Cervantes.
 Vilarello (Coristanco), lugar de la parroquia de Coristanco, concello de Coristanco.
 Vilarello (A Allonca), lugar de la parroquia de A Allonca, concello de Fonsagrada.
 Vilarello (San Pedro de Neiro), lugar de la parroquia de San Pedro de Neiro, concello de Fonsagrada.
 Vilarello (Frades), lugar de la parroquia de Moar, concello de Frades.
 Vilarello (La Peroja), lugar de la parroquia de Toubes, concello de La Peroja.
 Vilarello (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Oseira, concello de San Cristóbal de Cea.
 Vilarello (Sarria), lugar de la parroquia de Santo Estevo do Mato, concello de Sarria.
 Vilarello (Saviñao), lugar de parroquia de A Broza, concello de Saviñao.
 Vilarello (Valga), lugar de la parroquia de Cordeiro, concello de Valga.
 Vilarello (Villardevós), lugar de la parroquia de Vilarello da Cota, concello de Villardevós.
 Vilarello (Grandas de Salime), aldea de la parroquia de Grandas de Salime, concejo de Grandas de Salime, Asturias.
 Vilarello (Villanueva de Oscos), casería de la parroquia de Vilanova, concejo de Villanueva de Oscos.